Vorkommnis bezeichnet

 ein (zumeist unerwartetes) Ereignis
 einen Begriff der analytischen Sprachphilosophie, siehe Token und Type
 eine Fehlfunktion eines Medizinproduktes, siehe Vorkommnis (Medizinprodukt)
 eine Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes einer technischen Anlage, siehe Störfall

Siehe auch